Супер рагби 2019. (службени назив: 2019 Super Rugby) је било 24. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на Свету. Учестовало је петнаест франшиза из Јапана, Аргентине, Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Најпријатније изненађење те сезоне су били аргентински Јагуарси, који су дошли до финала у коме су поражени од новозеландских Крусејдерса.  Најславнији рагби тим на Свету, чувена франшиза из провинције Кентербери, Крусејдерси, су тако дошли до десете титуле првака Супер рагбија. Највише поена дао је Андре Полард, отварач Булса, највише есеја дао је Севу Риси, крило Крусејдерса, а најбољи рагбиста године био је Сему Кереви, аустралијски први центар, играч Редса.

Пропозиције и формат такмичења 

Петнаест франшиза распоређено је у три конференције:

 Аустралијска конференција (четири франшизе из Аустралије и једна франшиза из Јапана).
 Јужноафричка конференција (четири франшизе из Јужноафричке Републике и једна франшиза из Аргентине).
 Новозеландска конференција (пет франшиза са Новог Зеланда).

У лигашком делу сезоне, свака франшиза ће одиграти два пута против франшиза из своје конференције и једном против франшиза из друге две конференције. На крају лигашког дела такмичења, у завршницу такмичења ће отићи првопласирана франшиза из све три конференције и још пет најбоље пласираних франшиза на јединственој табели. Утакмице лигашког дела такмичења су на програму у фебруару, марту, априлу, мају и јуну.

Завршница такмичења је на програму у јуну и јулу, а предност домаћег терена ће имати франшизе, које су имале бољи пласман на табели.

Учесници

Јужноафричка конференција

Аустралијска конференција

Новозеландска конференција

Судије 

 Федерико Анселми  
 Ник Бери  
 Ангус Гарднер  
 Дејмон Марфи  
 Ник Брајант  
 Мајк Фрејсер  
 Глен Џексон  
 Бен Окифи  
 Брендон Пикерил  
 Пол Вилијамс  
 ЕЏ Џејкобс   
 Џеко Пејпер   
 Раста Рашивенге   
 Егон Секондс   
 Маријус ван дер Вестхујзен

Лигашки део Супер рагбија 2019.

Резултати

Прво коло 

 Чифс - Хајлендерс 27-30
 Брамбис - Ребелс 27-34
 Блузс - Крусејдерс 22-24
 Воратас - Херикејнс 19-20
 Санвулвс - Шаркс 10-45
 Булс - Стормерс 40-3
 Јагуарс - Лајонс 16-25

Друго коло 

 Хајлендерс - Редс 36-31
 Санвулвс - Воратас 30-31
 Крусејдерс - Херикејнс 38-22
 Брамбис - Чифс 54-17
 Шаркс - Блузс 26-7
 Стормерс - Лајонс 19-17
 Јагуарс - Булс 27-12

Треће коло 

 Херикејнс - Брамбис 43-13
 Ребелс - Хајлендерс 24-19
 Чифс - Санвулвс 15-30
 Редс - Крусејдерс 12-22
 Лајонс - Булс 12-30
 Шаркс - Стормерс 11-16
 Јагуарс - Блузс 23-19

Четврто коло 

 Херикејнс - Хајлендерс 25-22
 Ребелс - Брамбис 29-26
 Крусејдерс - Чифс 57-28
 Блузс - Санвулвс 28-20
 Воратас - Редс 28-17
 Лајонс - Јагуарс 47-39
 Булс - Шаркс 37-14

Пето коло 

 Чифс - Херикејнс 23-23
 Брамбис - Воратас 19-13
 Стормерс - Јагуарс 35-8
 Санвулвс - Редс 31-34
 Хајлендерс - Крусејдерс Отказан меч због масакра у џамији на Новом Зеланду.
 Лајонс - Ребелс 36-33

Шесто коло 

 Блузс - Хајлендерс 33-26
 Херикејнс - Стормерс 34-28
 Воратас -  20-12
 Санвулвс - Лајонс 24-37
 Булс - Чифс 20-56
 Шаркс - Ребелс 28-14
 Редс - Брамбис 36-14

Седмо коло 

 Херикејнс - Крусејдерс 8-32
 Воратас - Санвулвс 29-31
 Блузс - Стормерс 24-9
 Редс - Ребелс 13-32
 Шаркс - Булс 16-19
 Јагуарс - Чифс 27-30

Осмо коло 

 Хајлендерс - Херикејнс 28-31
 Редс - Стормерс 24-12
 Лајонс - Шаркс 5-42
 Крусејдерс - Брамбис 36-14
 Блузс - Воратас 32-29
 Ребелс - Санвулвс 42-15
 Булс - Јагуарс 20-22

Девето коло 

 Крусејдерс - Хајлендерс 43-17
 Ребелс - Стормерс 24-41
 Чифс - Блузс 33-29
 Брамбис - Лајонс 31-20
 Шаркс - Јагуарс 17-51
 Булс - Редс 32-17

Десето коло 

 Чифс - Лајонс 17-23
 Санвулвс -  23-29
 Шаркс - Редс 14-21
 Хајлендерс - Блузс 24-12
 Воратас - Ребелс 23-20
 Стормерс - Брамбис 17-19

Једанаесто коло 

 Крусејдерс - Лајонс 36-10
 Санвулвс - Хајлендерс 0-52
 Херикејнс - Чифс 47-19
 Воратас - Шаркс 15-23
 Стормерс - Булс 24-23
 Јагуарс - Брамбис 20-15

Дванаесто коло 

 Крусејдерс - Шаркс 21-21
 Редс - Санвулвс 32-26
 Херикејнс - Ребелс 29-19
 Хајлендерс - Чифс 31-31
 Брамбис - Блузс 26-21
 Булс - Воратас 28-21
 Јагуарс - Стормерс 30-25

Тринаесто коло 

 Блузс - Херикејнс 12-22
 Ребелс - Редс 30-24
 Булс - Крусејдерс 13-45
 Хајлендерс - Јагуарс 32-27
 Чифс - Шаркс 29-23
 Лајонс - Воратас 29-28
 Брамбис - Санвулвс 33-0

Четрнаесто коло 

 Херикејнс - Јагуарс 20-28
 Ребелс - Булс 17-32
 Блузс - Чифс 23-8
 Редс - Воратас 32-40
 Лајонс - Хајлендерс 38-29
 Стормерс - Крусејдерс 19-19

Петнаесто коло 

 Чифс - Редс 19-13
 Брамбис - Булс 22-10
 Санвулвс - Ребелс 7-52
 Крусејдерс - Блузс 19-11
 Воратас - Јагуарс 15-23
 Стормерс - Хајлендерс 34-22
 Шаркс - Лајонс 27-17

Шеснаесто коло 

 Блузс - Булс 22-22
 Ребелс - Воратас 15-20
 Санвулвс - Брамбис 19-42
 Чифс - Крусејдерс 40-27
 Редс - Јагуарс 23-34
 Шаркс - Херикејнс 17-30
 Лајонс - Стормерс 41-22

Седамнаесто коло 

 Хајлендерс  - Булс 24-24
 Редс - Блузс 29-28
 Крусејдерс - Ребелс 66-0
 Воратас - Брамбис 24-35
 Лајонс - Херикејнс 17-37
 Стормерс - Санвулвс 31-18
 Јагуарс - Шаркс 34-7

Осамнаесто коло 

 Хајлендерс - Воратас 49-12
 Ребелс - Чифс 8-59
 Јагуарс - Санвулвс 52-10
 Херикејнс - Блузс 29-24
 Брамбис - Редс 40-27
 Стормерс - Шаркс 9-12
 Булс - Лајонс 48-27

Табела

Јужноафричка конференција

Аустралијска конференција

Новозеландска конференција

Јединствена табела

Завршница такмичења

Финале Супер рагбија 2019. 

Поени за Крусејдерсе :

 Коди Тејлор есеј
 Ричи Моунга претварање
 Ричи Моунга 4 казне

Поени за Јагуарсе :

 Хоакин Дијаз Бонила казна

Статистика играча

Највише поена 
 
 Андре Полард  170, Булс 
 Брис Хегарти  142, Ребелс 
 Бернард Фоли  137, Воратас 
 Ричи Моунга  125, Крусејдерс 
 Квејд Купер  116, Ребелс 
 Хејден Парк  112, Санвулвс 
 Елтон Жантис  110, Лајонс 
 Боден Барет  103, Херикејнс 
 Џош Јоани  100, Хајлендерс 
 Кристијан Леилафано  192, Брамбис

Највише есеја 

 Севу Риси  15, Крусејдерс 
 Нгани Лаумапе  13, Херикејнс 
 Фолау Фајинга  12, Брамбис 
 Џек Медокс  10, Ребелс 
 Брејдон Енор  10, Крусејдерс 
 Семиси Масирева  10, Санвулвс 
 Ријеко Јоани  9, Блузс 
 Вил Џордан  8, Крусејдерс 
 Вес Госен  8, Херикејнс

Видео снимци 

 Десет најбољих есеја у Супер рагбију 2019.

2019 Super Rugby: Top 10 tries

 Најзанимивији детаљи финала у Крајстчерчу

2019 Super Rugby 2019 Final: Crusaders vs Jaguares

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2019.